ciò che è pertinente alla Cappadocia
 lingua greca cappadocica